Kuuk Qiterleq bezeichnet:
 Kuuk Qiterleq (Fluss, Ilulissat), Fluss im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Kuuk Qiterleq (Fluss, Maniitsoq), Fluss im Distrikt Maniitsoq, Grönland